Hobgoblin kan syfta på:

 Hobgoblin (mytologi) – en mytologisk varelse i brittisk folklore, ungefär 1-2 fot hög och allmänt vänlig, men förtjust i bus
 Hobgoblin (seriefigur) – en seriefigur som förekommer i Spindelmannen
 Hobgoblin (öl) – en brittiskt mörk ale från Wychwood Brewery